Kelety Géza (1874–1952) budapesti rendőrfőkapitány-helyettes, a budapesti Rendőrmúzeum alapítója, igazgatója
 Kelety Géza (1923–1997) ciszterci szerzetes